Jemenitisch voetbalelftal (mannen)
 Jemenitisch voetbalelftal (vrouwen)